A Copa do Mundo de Xadrez Feminino de 2021 é um torneio de xadrez com 103 participantes que está acontecendo em Sochi, Russia, de 12 de julho a 3 de agosto de 2021. É a edição inaugural de uma versão exclusivamente feminina da Copa do Mundo de Xadrez. Este torneio acontece em parelelo com a Copa do Mundo de Xadrez de 2021.

Este torneio é parte da qualificação para o Campeonato Mundial de Xadrez Feminino de 2022.  As três primeiras colocadas, exceto a campeão mundial Ju Wenjun e as jogadoras que já estejam classificadas por outros critérios, se qualificam para o Torneio de Candidatas de 2022.

Formato
O torneio será um evento mata-mata de 7 rodadas, com as jogadoras top-25 entrando diretamente na segunda rodada. As perdedoras das duas semifinais disputam o terceiro lugar.

Cada rodada consiste em partidas com limites clássicos de tempo nos primeiros dois dias. Em caso de empate, haverá desempate no terceiro dia. Os limites de tempo são os seguintes:
 Duas partidas com limites clássicos de tempo: 90 minutos, com 30 segundos de incremento por lance. Há um incremento de 30 minutos no lance 40 e outro de 15 minutos no lance 60.
 Se o match estiver empatado após as partidas clássicas, serão jogadas duas partidas de xadrez rápido, de 25 minutos com incremento de 10 segundos.
 Se o match ainda estiver empatado, serão jogadas duas partidas de xadrez rápido, de 10 minutos com incremento de 10 segundos.
 Se o match ainda estiver empatado, serão jogadas duas partidas de xadrez blitz, de 5 minutos com incremento de 3 segundos.
 Se o match ainda estiver empatado, será jogada uma partida de xadrez armagedon, para decidir o match. As brancas recebem 5 minutos e as Pretas recebem 4 minutos. Em caso de empate, as Pretas são declaradas vitoriosas e passam à próxima rodada.

Prêmios 
O prêmio total é de  US$ 676.250, com o primeiro prêmio de US$ 50.000.

Participantes 
Segue a lista de participantes de 22 de junho de 2021. Players are seeded by their FIDE rating of June 2021.

 , GM, 2596 (E18)
 , GM, 2558 (WC)
 , GM, 2544 (WC)
 , GM, 2535 (R)
 , GM, 2524 (E18)
 , GM, 2515 (R)
 , GM, 2511 (R)
 , IM, 2500 (AS19)
 , IM, 2494 (E19)
 , IM, 2494 (Z3.1)
 , GM, 2491 (FN)
 , IM, 2489 (J19)
 , IM, 2473 (E18)
 , GM, 2472 (WC)
 , IM, 2472 (R)
 , GM, 2470 (E18)
 , WGM, 2469 (R)
 , GM, 2463 (PN)
 , GM, 2459 (E19)
 , IM, 2456 (E18)
 , WGM, 2448 (R)
 , IM, 2446 (E19)
 , IM, 2443 (E18)
 , IM, 2442 (PN)
 , IM, 2440 (FN)
 , GM, 2438 (E18)
 , GM, 2436 (E18)
 , IM, 2430 (FN)
 , IM, 2430 (E18)
 , GM, 2429 (E18)
 , IM, 2428 (PN)
 , IM, 2421 (FN)
 , IM, 2418 (PN)
 , IM, 2418 (E18)
 , IM, 2417 (E18)
 , IM, 2413 (E19)
 , IM, 2413 (FN)
 , IM, 2413 (FN)
 , IM, 2411 (FN)
 , GM, 2407 (FN)
 , GM, 2404 (FN)
 , IM, 2404 (E18)
 , WGM, 2403 (E19)
 , WGM, 2399 (FN)
 , IM, 2395 (E19)
 , GM, 2393 (E19)
 , WGM, 2393 (FN)
 , IM, 2391 (Z3.7)
 , WGM, 2390 (J18)
 , IM, 2389 (FN)
 , WGM, 2388 (AM18)
 , IM, 2382 (FN)
 , IM, 2379 (E19)
 , IM, 2379 (E19)
 , IM, 2370 (AS18)
 , IM, 2369 (FN)
 , IM, 2363 (E18)
 , WGM, 2362 (FN)
 , IM, 2360 (Z3.3)
 , GM, 2358 (FN)
 , WGM, 2358 (Z2.1)
 , IM, 2357 (E19)
 , WGM, 2355 (FN)
 , IM, 2346 (FN)
 , WGM, 2344 (PN)
 , WGM, 2341 (E19)
 , WGM, 2339 (FN)
 , WGM, 2335 (FN)
 , WIM, 2323 (ON)
 , FM, 2321 (FN)
 , WIM, 2317 (FN)
 , WGM, 2316 (Z2.1)
 , WGM, 2309 (E19)
 , WGM, 2301 (E19)
 , WGM, 2299 (Z3.6)
 , WIM, 2278 (FN)
 , WIM, 2276 (PN)
 , WIM, 2273 (Z3.4)
 , WIM, 2262 (Z2.3)
 , WGM, 2257 (AM19)
 , WGM, 2256 (E19)
 , WGM, 2229 (FN)
 , WIM, 2201 (FN)
 , WIM, 2191 (FN)
 , WIM, 2189 (FN)
 , WFM, 2182 (FN)
 , WGM, 2182 (AF)
 , WGM, 2179 (FN)
 , WIM, 2170 (Z2.5)
 , WGM, 2106 (FN)
 , WIM, 2083 (FN)
 , WIM, 2076 (AF)
 , WIM, 2072 (FN)
 , WIM, 2071 (Z2.2)
 , WGM, 2071 (PN)
 , WFM, 2061 (FN)
 , WIM, 2046 (FN)
 , WFM, 2035 (FN)
 , WIM, 2015 (AF)
 , WIM, 2013 (Z2.3)
 , WIM, 2009 (Z3.2)
 , WIM, 1863 (PN)
 , 1835 (FN)

Resultados

Rodadas 1-4

Seção 1

Seção 2

Seção 3

Seção 4

Seção 5

Seção 6

Seção 7

Seção 8

Ligações externas 
 FIDE World Cup 2021, official site, FIDE.

Copa do Mundo de Xadrez